Armen – imię męskie pochodzenia ormiańskiego
 Armen – miejscowość w Albanii